Los Lobos est une petite île des îles Canaries.
 Los Lobos (« Les Loups ») est un groupe rock à la fois mexicain (chicanos) et américain.
 Los lobos est un film de Samuel Kishi Leopo, sorti en 2019.